Па́рковый переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Парковый переулок — улица в Вельске.
 Парковый переулок — улица в Вологде.
 Парковый переулок — улица в Екатеринбурге.
 Парковый переулок — улица в Липецке.
 В Санкт-Петербурге:
 Парковый переулок — улица в Зеленогорске.
 Парковый переулок — улица в Ломоносове.
 Парковый переулок — улица в Таганроге.

Украина 
 Парковый переулок — улица в Хмельницком.

См. также 
 Парковая улица
 Парковый проспект